Amniota (din grecescul ἀμνίον (amnion) – „membrană care înconjoară fătul”) reprezintă o cladă de vertebrate tetrapode care cuprinde două linii majore evolutive: sauropside (inclusiv reptilele actuale și păsări) și sinapside (inclusiv mamifere).

Amniotele se caracterizează prin prezența unei membrane speciale - amnion, care protejează embrionul, și lipsa stadiului larvar (asemenea amfibienilor). Datorită acestui fapt, amniotele depun ouă pe teren uscat sau le rețin în interiorul corpului matern, spre deosebire de anamniote (pești și amfibieni), care de obicei depun ponta în apă. 

În sursele mai vechi, mai ales apărute înainte de secolul al XX-lea, amniotele sunt supranumite „vertebrate superioare”, iar anamniotele — „vertebrate inferioare”.

Relațiile filogenetice între amniotele contemporane sunt reprezentate în cladograma de mai jos:

Referințe

Legături externe 
 

Tetrapode